Первая Федеральная Лига Югославии 1956/1957 () — 28-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1956/1957
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1956 году
Спорт в Югославии в 1957 году